Костанда — фамилия. Известные носители:
 Костанда, Антигона — победительница конкурса «Мисс Мира» (1954).
 Костанда, Апостол Спиридонович (1817—1898) — генерал от артиллерии русской императорской армии, генерал-адъютант.